Skallberget kan syfta på:

 Skallberget-Vega – ett administrativt bostadsområde i norra Västerås
 Skallberget, Gideå – ett berg i Gideå socken i Örnsköldsviks kommun
 Skallbergets naturreservat – i Gideå, kring fem kilometer norr om Örnsköldsvik, i Örnsköldsviks kommun

Se även
Naturgaslagret Skallen
Skalberget